Los Baños puede referirse a:
 Los Baños, ciudad del estado de California (Estados Unidos).
 Los Baños, localidad de la provincia de Granada (España).
 Los Baños, municipio de la La Laguna (Filipinas).
 Os Baños, localidad de la provincia de Orense (España).
 Os Baños, localidad de la provincia de Pontevedra (España).
 Los Baños, municipio de la provincia de Salta (Argentina).
 Los Baños Arnedillo, localidad de la provincia de La Rioja (España).
 Los Baños de Guardias Viejas, localidad de la provincia de Almería (España).

Ciudades de California